Archaeosporales é uma ordem de fungos da classe Glomeromycetes.

Glomeromycetes